Лига Ирландии 1972/1973 () — 52-й сезон чемпионата Ирландии с момента его основания. Действующий чемпион на протяжении сезона «Уотерфорд» смог защитить свой титул.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Статистика на rsssf.com

1972/1973
Ирландия
Ирландия
Спорт в Ирландии в 1972 году
1973 год в Ирландии